Junge Welt bezeichnet:
 Buchverlag Junge Welt, einen Buch- und Zeitschriftenverlag
 Junge Welt (Schiff), das Transport- und Verarbeitungsschiff
 Junge Welt-Pokal, einen Pokalwettbewerb im Juniorenbereich des Deutschen Fußball-Verbandes der DDR

Printpublikationen:
 junge Welt, eine deutsche Tageszeitung
 Junge Welt: die Reichszeitschrift der Hitler-Jugend, von 1939 bis Ende 1944 erschienen, siehe Vorgängertitel Hitler-Jugend: Die HJ
 Junge Welt Illustrierte (1961 erschienen)
 Junge Welt, die große deutsche Jugend-Zeitung. Jugend-Digest – eine Ausgabe für Westdeutschland, 1964 in Münster, Westfalen erschienen
 eine nach dem Zweiten Weltkrieg herausgegebene Taschenbuchreihe des S. Fischer Verlags
 Junge Welt, ein Blatt, das 1923–1928 in Plauen und von 1927–1938 in Prag erschien 

Siehe auch:
 Die Welt, Tageszeitung